Бычок:
 Бычок — молодой домашний бык; часто так называют и других молодых самцов парнокопытных.
 Бычок — общее название рыб подсемейства Gobiinae, а также семейства Myoxocephalus.

Топонимы 
 Бычок — село в Петропавловском районе Воронежской области.
 Бычок — село в Касторенском районе Курской области.
 Бычок — село в Григориопольском районе Приднестровья.
 Бычок — приток Кривого Торца.
 Бычок — река в Белоруссии, приток Случи.
 Бычок — приток Сухого Торца.

Техника 
 «Бычок» — русская 16-тонная миноноска, построенная в 1877 году (в 1884 году передана Болгарии).
 «Бычок» — русская подводная лодка начала XX века.
 «Бычок» — серия российских автомобилей ЗИЛ: грузовые ЗИЛ-5301, автобусы ЗИЛ-3250 и их модификации.
 «Бычок» —   Жаргонное название окурок от сигарет (фильтра)

Фамилия 
Бычок — фамилия. Известные носители:
 Бычок, Олег Сергеевич (1921—1944) — партизан, Герой Советского Союза.

Прочее 
 Бычок — народная русская пляска.
 Бычок — плоский равнинный участок между вершинами двух оврагов; термин используется в Рязанской области.
 Бычок — жаргонное название окурка на фене.

См. также